Provenzano es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Anthony Provenzano (1917-1988), caporegime de la Familia criminal Genovese de Nueva Jersey.
 Bernardo Provenzano (1933-2016), el máximo dirigente de la Cosa Nostra siciliana hasta su detención en 2006.
 Bruno Provenzano (1996-), basquetbolista argentino.
 Joseph Provenzano (1905-1994), actor de cine estadounidense.
 Marisa Provenzano (1969-), soprano lírica y actriz de comedias musicales argentinas.